Autreville puede referirse a: 

 Autreville, comuna francesa situada en Aisne.
 Autreville, comuna francesa situada en Vosgos.